Gorgo pode se referir a:

Gorgo - filha única de Cleômenes I, rei de Esparta, e esposa do rei espartano Leônidas I, que lutou e morreu na Batalha das Termópilas. 
Gorgo (filme) - filme britânico de ficção científica de 1961
681 Gorgo - asteróide da cintura principal, a 2,7853642 UA, descoberto em 13 de Maio de 1909 por August Kopff
Gorgo al Monticano, comuna italiana do Vêneto

Desambiguação
Desambiguações de topônimos